Chi Fornacis pode se referir a:
Chi1 Fornacis
Chi2 Fornacis
Chi3 Fornacis